Circleville kan syfta på:

 Circleville, Kansas
 Circleville, Ohio
 Circleville, Utah